<p align="justify">Neste artigo, a convergência de todas as classificações e prêmios adquiridos pelas brasileiras que representaram seu País na disputa internacional de Miss Terra (também conhecido mundialmente por Miss Earth). O envio das representantes do Brasil ao certame é realizado desde a primeira edição da disputa, em 2001, e desde então, três organizações distintas já passaram a selecionar a concursante oficial. O Miss Terra é organizado pela Carousel Productions, Inc. com sede nas Filipinas e a etapa nacional em solo brasileiro, é denominada Miss Brasil Earth.

Classificação 
  <small>A candidata tornou-se Miss Terra</font color></small>.
  <small>A candidata parou entre as finalistas</font color></small>.
  <small>A candidata parou entre as semifinalistas</font color></small>.

Tabela de Classificação 
A performance das brasileiras no Miss Terra:

Quadro de Prêmios

Prêmios especiais 
  Miss Fotogenia: Priscilla Meirelles (2004)

Prêmios de patrocinadores 
  Miss Avon: Priscilla Meirelles (2004) 

  Miss Brooke's Point Palawan: Jéssia Predroso (2022)

  Miss Close-up Smile: Priscilla Meirelles (2004) 

  Miss Ever  Bilena: Priscilla Martins (2013)

  Miss Fit & Fab: Jéssia Predroso (2022)

  Miss Gandang Rick Reyes: Letícia Silva (2014) 

  Miss Golden Sunset: Tatiane Alves (2008)

  Miss Pontefino Estates: Sayonara Veras (2018)

  Miss PR Company: Maria Gabriela Batistela (2019)

  Miss Psalmstre New Placenta: Sayonara Veras (2018)

  Miss RUJ Beauty Care & Spa: Maria Gabriela Batistela (2019)

  Miss San Vicente's: Maria Gabriela Batistela (2019)

  Miss SGH Aesthetic Beauty: Jéssia Predroso (2022)

  Miss Tubod Festival: Jéssia Predroso (2022)

  Miss Tuburan Coffee: Jéssia Predroso (2022)

  Miss Wolffis Land Developement Corp: Maria Gabriela Batistela (2019)

Etapas & desafios 
  Best Smile: Tatiane Alves (2008)

  Best in Áo dài: Patrícia Andrade (2007)

  Best Teacher: Letícia Silva (2014)

  Best in Evening Gown: Pricila Zandoná (2003) & Letícia Silva (2014)

  Best in Beachwear: Jéssia Predroso (2022)

  Best in Swimsuit: Priscilla Martins (2013) & Bruna Zanardo (2016)

  Best in National Costume: Priscilla Martins (2013) & Thaís Bergamini (2020)

  Best in Fashion Gown: Jéssia Predroso (2022)

  Best in Swimsuit: Thiessa Sickert (2015)

 (Top 10) Intelligence Preliminary Round: Sayonara Veras (2018)

 (Top 16) Best in Figure & Form: Yasmin Engelke (2017)

 (Top 18) Best in Talent: Luísa Lopes (2010)

Ver também
 Brasil no Miss Mundo

 Brasil no Miss Universo

 Brasil no Miss Internacional

Referências 

Concursos de beleza do Brasil
Miss Terra Brasileiras no Miss Terra